Die Allergologie ist eine medizinische Fachrichtung (Teilgebietsbezeichnung), die sich mit den Allergien (deren Entstehung, Ausprägung, Verlauf und Behandlung) beschäftigt.

Häufig haben Hautärzte, HNO-Ärzte und Lungenfachärzte, aber auch Internisten, Kinderärzte und Allgemeinärzte die entsprechenden Zusatzqualifikationen zum Allergologen und können die Zusatzbezeichnung Allergologie erwerben.

Schweiz 
In der Schweiz muss man, um den Titel Facharzt Allergologie zu erhalten, nach dem absolvierten Medizinstudium die Ausbildung und Abschlussprüfung zum Facharzt Allergologie bestehen. Dazu gehören eine schriftliche und eine mündliche Prüfung.

Literatur 
 Hans F. Merk (Hrsg.), Niels Mygind: Allergologie : Textbuch und Farbatlas, übersetzt von Hanna Bedürftig, Bechtermünz-Verlag, Augsburg 2000, ISBN 978-3-8289-1861-0.
 Allergology International

Weblinks 

 Ärzteverband Deutscher Allergologen
 Ges. für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e. V.
 Deutsche Ges. für Allergologie und klinische Immunologie e. V.

Quellen 

 
Immunologie
Medizinisches Fachgebiet